Caradrina civica är en fjärilsart som beskrevs av Augustus Radcliffe Grote 1883. Caradrina civica ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
civica